Bulo ist:

 das Pseudonym des deutschen Publizisten, Journalisten und Karikaturisten Peter Böhling
 Bulo (Firma), belgischer Möbel- und Leuchtenhersteller

Bulo ist der Familienname folgender Personen:

 Jorgo Bulo († 2015), albanischer Philologe, Historiker und Literaturkritiker

Bulo ist Teil der folgenden Städtenamen:

 Bulo Bulo – eine Landstadt im Departamento Cochabamba im südamerikanischen Anden-Staat Bolivien (Südamerika)
 Bulo Hawo – eine somalische Stadt in der Provinz Gedo im Grenzgebiet zu Kenia und Äthiopien (Afrika)

im Spanischen bezeichnet „Bulo“ eine scherzhafte Falschmeldung, siehe Hoax

Siehe auch:
 Bulow
 Bullo